Айли Кескитало (, родилась 29 октября 1968 года) — норвежская саамская политическая деятель, с 2008 года — лидер Ассоциации саамов Норвегии; в 2005—2007 годах, а также с 16 октября 2013 года — президент Саамского парламента Норвегии. Её родной язык — норвежский, однако она свободно говорит и на северносаамском языке.

Биография 
Кескитало имеет степень магистра в области государственного управления; магистерскую диссертацию, в которой она сравнивала систему высшего образования Норвегии и Гренландии на примере двух высших заведений этих стран, она защитила в 2005 году в .

В 2005 году Кескитало стала третьим президентом Саамского парламента Норвегии (), сменив на этом посту Свена-Роальда Нюстё. Кескитало стала первой женщиной, занявшей этот пост. Однако уже в сентябре 2007 года из-за разногласий с вице-президентом парламента  она этот пост оставила (новым президентом парламента стал ).

В 2003—2005 годах, а также с 2008 по 2013 год Кескитало была председателем Норвежской саамской ассоциации.

19 сентября 2013 года Кескитало приняла участие в ежегодном заседании Постоянного комитета парламентариев Арктического региона, прошедшем в Мурманске. Вечером того же дня она была задержана сотрудниками Федеральной миграционной службы. В местном отделении УФМС она подверглась допросу, после чего ей был выписан штраф за нарушение визового режима, поскольку она находилась на территории России по туристической, а не деловой или официальной визе, как того требует российское законодательство. В тот же день она была отпущена.

На выборах в Саамский парламент Норвегии, которые прошли осенью 2013 года, одним из основных пунктов её предвыборной программы было требование предоставления Саамского парламенту Норвегии права вето на горные разработки. Она считала неправильной нынешнюю ситуацию, когда решения по таким проектам принимаются без учёта мнения саамов. В целом же, по её мнению, прежде чем заниматься освоением минеральных ресурсов, «саамскому народу необходимо создать условия для обеспечения его собственных потребностей». 16 октября 2013 года в Карасйоке на сессии Саамского парламента она была избрана его новым председателем, сменив на этом посту Эгиля Олли. Помимо депутатов от Ассоциации саамов Норвегии (организации, которую она возглавляет), за Кескитало голосовали депутаты от .

Публикации 
 Torunn Pettersen, Jorunn Eikjok, Aili Keskitalo (2002): Vil de ikke — eller slipper de ikke til? En undersøkelse av den lave kvinnerepresentasjonen på Sametinget i Norge. Guovdageaidnu/Kautokeino, Sámi Instituhtta/Nordisk Samisk Institutt, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole
 Aili Keskitalo (2005): Høyere utdanningsinstitusjoner for urfolk i en moderniseringstid: en komparativ analyse av endringer i rammebetingelser for Sámi allaskuvla/Samisk høgskole og Ilisimatusarfik ved årtusenskiftet

Семья 
Муж: Нильс Йюрген Нюстё (Nils Jørgen Nystø, род. 1963).Дети: Anja Márjá (род. 1994), Elina Kati (род. 1997), Inga Ristin (род. 2008).

Примечания

Ссылки 
 
 Айли Кескитало: персональная страница на сайте Саамского парламента Норвегии
 Айли Кескитало: личная страница

Политики XX века
Политики XXI века
Саамские политики
Женщины-политики Норвегии